Roland Garros in 1977 bij de vrouwen werd voor de 70e keer gehouden. De als eerste geplaatste Joegoslavische Mima Jaušovec won het toernooi door in de finale de Roemeense Florența Mihai met 6-2, 6-7 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Mima Jaušovec (winnares)
  Kathy May (kwartfinale)
  Helga Masthoff (derde ronde)
  Regina Maršíková (halve finale)
  Renáta Tomanová (kwartfinale)
  Lesley Hunt (eerste ronde)
  Janet Newberry (halve finale)
  Nancy Richey (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1977